Центральнонигери́йские языки́ (также кайнджи-платоидные языки; ) — надветвь языков бенуэ-конголезской семьи нигеро-конголезской макросемьи. Область распространения — западные, центральные и восточные районы Нигерии, а также приграничные с Нигерией западные районы Камеруна. Включает четыре языковых ветви — джукуноидную, дакоидную, платоидную и кайнджи (около 13 языковых групп разной степени родства).
Вместе с кроссриверскими и бантоидными языками, а также с языком укаан центральнонигерийская надветвь в классификции К. Уильямсон и Р. Бленча (2000) образует восточную подсемью бенуэ-конголезских языков.

Классификация 
В работе Р. Бленча 2005 года Is there a boundary between Plateau and Jukunoid? представлена классификация, в которой центральнонигерийские языки включают четыре языковых ветви, одна из которых, платоидная, распадается на две подветви — тарокоидную и собственно платоидную, объединяющую большое число языковых групп:

В статье «Бенуэ-конголезские языки» В. А. Виноградова, опубликованной в «Большой российской энциклопедии», в составе центральнонигерийской надветви выделяется 13 языковых групп:
 кайнджи — (свыше 50 языков, в том числе камбари, баса, лела, джере и другие);
 северноплатоидная (6 языков, в том числе икулу);
 западноплатоидная (16 языков, в том числе кванка, эгон и другие);
 беромская (3 языка, включая биром);
 центральноплатоидная (8—9 языков, в том числе джу, тьяп и другие);
 юго-восточная платоидная (4 языка, в том числе лидьили);
 нинзийская (6 языков, в том числе мада);
 арум-тесу;
 аю;
 торо;
 хьям;
 тарокоидная (4 языка, в том числе тарок);
 джукуноидная (около 20 языков, в том числе вапан, тигон и другие).

Примечания 
Комментарии

Источники

Бенуэ-конголезские языки
Языки Нигерии
Языки Камеруна